

Patronyme 

 Fabian Ducournau (1760-1835), homme politique français ;
 Julia Ducournau (1983-), réalisatrice et cénariste française ;
 Paul Ducournau (1910-1985), général de l'armée française ;
 Roger Ducournau (1919-2016), joueur et entraîneur français de rugby à XV.